Playa de San Lorenzo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Playa de San Lorenzo (strand i Spanien, Asturien), Province of Asturias, 
 Playa de San Lorenzo (strand i Spanien, Melilla), 

Robotskapade Spanienförgreningar